Кривуха — село в Україні, у Дубенському районі Рівненської області.
 Кривуха — річка в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Права притока Кощи (басейн Дніпра).
 Кривуха, або Бомбилівка — річка в Україні, у Березнівському районі Рівненської області.
 Кривуха — колишнє село, Житомирська область, Троянівський район.